České příjmení Antoš či Antošová nosí více osobností:

 Jan Antoš (1860–1899) – český spisovatel
 Jan Antoš (skladatel) (1735–1806) – český hudební skladatel a spisovatel
 Jozef Antoš (1919–199?) – maďarský fotbalista a trenér (József Aknavölgyi)
 Jarmila Antošová (1914–1973) – česká úřednice, spisovatelka a překladatelka
 Jaroslav Antoš (* 1940) – československý silniční a dráhový cyklista a cyklokrosař
 Jitka Antošová (* 1987) – česká sportovkyně, veslařka, sestra Lenky
 Jiří Antoš (* 1972) – český fotbalista
 Lenka Antošová (* 1991) – česká sportovkyně, veslařka, sestra Jitky
 Marek Antoš (* 1979) – český novinář, publicista a právník
 Milan Antoš (* 1970) – někdejší český hokejista, později televizní komentátor a komunální politik (za ODS)
 Milan Antoš (2000) (* 2000) – český lední hokejista
 Stanislav Antoš (* 1966) – český politik KDU-ČSL, místostarosta města Domažlice
 Svatava Antošová (* 1957) – česká básnířka, prozaička a novinářka
 Václav Antoš (1878–1938) – český sochař a malíř
 Václav Antoš (pilot) (1890–1918) – český vojenský pilot

Externí odkazy 
 

Česká příjmení